Паньковка — река в России, протекает в Поддорском районе Новгородской области. Исток реки находится у деревни Воротавино. Река тачёт сначала на запад, затем поворачивает на север, у деревни Теляткино  поворачивает на северо-запад, затем плавно поворачивает на юго-запад. Устье реки находится у деревни Паньковка в 140 км по правому берегу реки Ловать. Длина реки составляет 17 км. 

По берегам реки расположены деревни Селеевского сельского поселения: Воротавино, Теляткино, Паньковка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ловать и Пола, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200312102000023742
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002374
 Код бассейна — 01.04.02.003
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Поддорского района
Притоки Ловати